Weißenmühle steht für:
 Weißenmühle (Leutershausen), einen Ortsteil der Stadt Leutershausen im bayerischen Landkreis Ansbach
 Weißenmühle (Rothenburg ob der Tauber), einen Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber im bayerischen Landkreis Ansbach